Spooner kan som auktorsförkortning betyda:

 Brian Martin Spooner
 David Michael Spooner

Robotskapade auktorsförkortningar